La nicotine est un alcaloïde toxique issu principalement de la plante de tabac (Nicotiana tabacum) utilisé comme psychotrope (stimulant).

Nicotine peut aussi désigner :

Musique 
 Nicotine, groupe de heavy metal indien ;
 Nicotine, chanson de Panic! at the Disco sortie en 2013 issue de l'album Too Weird to Live, Too Rare to Die! ;
 Nicotine, album de Trevor Daniel sorti en 2020 ;
 Nicotine Records, label discographique.

Autres 
 Nicotine,  de la saison 7 de la série télévisée X-Files ;
 Nicotine, personnage de la série de bandes dessinées Astérix ;
 Nicotine, client du logiciel en P2P Soulseek.